Word of Mouth (englisch „Mundpropaganda“) steht für:

 Word of Mouth, eine Bigband und ein Album von Jaco Pastorius (1981)
 Word of Mouth (Toni-Basil-Album), ein Album von Toni Basil (1982)
 Word of Mouth (The-Kinks-Album), ein Album von The Kinks (1984)
"Word of Mouth", ein Lied von The Kinks (1984)
Word of Mouth, ein Album von Mike + The Mechanics (1991)
"Word of Mouth", ein Lied von Mike + The Mechanics (1991)

Siehe auch:
 Word of Mouf, ein Album von Ludacris (2001)